Antonio Rossi (1700-1753) – pittore bolognese
 Antonio Rossi (1835-1871) – patriota italiano
 Antonio Rossi (1912-2005) – militare italiano
 Antonio Rossi (1933–) – calciatore toscano 
 Antonio Rossi (1952–) – poeta svizzero contemporaneo
 Antonio Rossi (1968–) – canoista, campione italiano e olimpico
 Antonio Rossi –  produttore cinematografico italiano
 Antonio Rossi (1962) –  compositore italiano
 Antonio Rossi – direttore della fotografia